Терра-Роша (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Терра-Роша (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.